Kraszewo ist der Name folgender polnischer Orte:
 Kraszewo (Iłowo-Osada), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Kraschewo im Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Kraszewo (Lidzbark Warmiński), Dorf im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Reichenberg im Kreis Heilsberg, Ostpreußen
 Kraszewo (Ojrzeń) in der Gemeinde Ojrzeń der Woiwodschaft Masowien
 Kraszewo (Stare Pole) (Pruppendorf) in der Gemeinde Stare Pole (Altfelde) der Woiwodschaft Pommern
 
Siehe auch: Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Falki, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo Podborne, Kraszewo-Rory und Kraszewo-Sławęcin in der Gemeinde Raciąż der Woiwodschaft Masowien